Obermühl heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Obermühl (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Obermühl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Obermühl (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obermühl (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Obermühl (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Obermühl (Ornbau), Ortsteil der Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obermühl (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Obermühl (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

in Österreich
 Obermühl (Gemeinde Langschlag), Ortsteil von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Obermühl an der Donau, Ortsteil von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Obermühl (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft von Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Obere Mühle
 Obermühle